Pacocha (du mot cocha, « lac ») peut désigner :

Typonymes 
 Pacocha, une ville du Pérou ;
 District de Pacocha, dans la province d'Ilo, département de Moquegua, au Pérou ;
 Cerro Pacocha, une montagne de la Cordillère des Andes située dans le département de Lima, au Pérou.

Militaire 
 Combat de Pacocha (1877) ayant opposé au large du district de Pacocha le navire péruvien Huáscar à deux navires de la Royal Navy, les  et  ;
 , nom de deux sous-marins de la marine péruvienne nommés ainsi en l’honneur de ce combat.

Patronymes  
Pacocha est aussi un nom de famille, porté notamment par : 
 Łukasz Pacocha, un joueur de basket-ball polonais.

Voir aussi 
 District de Pacucha, dans le département d'Apurímac, au Pérou.

Notes et références